Dubova steht für:
 Dubova (Mehedinți), Ortschaft im rumänischen Kreis Mehedinți

Dubová ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 Dubová (Pezinok), Ortschaft im Bratislavaer Landschaftsverband
 Dubová (Svidník), Ortschaft im Prešover Landschaftsverband
 Dubová (Nemecká), Ortsteil des Ortes Nemecká im Landschaftsverband von Banská Bystrica